Уэст-Форк (англ. West Fork) — многозначный термин; топоним.

 Уэст-Форк — город, расположенный в округе Вашингтон (штат Арканзас, США).
  — населённый пункт, расположенный в штате Индиана, США.
 Уэст-Форк — река в штате Западная Виргиния, США. Главный приток реки Мононгахила.